Божьев — фамилия. Известные носители:
 Божьев, Вячеслав Петрович (род. 1929) — заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН и МАОН, заслуженный профессор Академии управления МВД России. 
 Божьев, Олег Фелевич (род. 1961) — советский конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР (1984).